A 2006-os interkontinentális ralibajnokság volt az első kiírás a sorozat történelmében. 2006. május 27-én vette kezdetét, és szeptember 16-án ért véget. A bajnoki címet az olasz Giandomenico Basso szerezte meg, a skót Alister McRae, valamint a szintén olasz Paolo Andreucci előtt.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők

További információk 
 A bajnokság hivatalos hivatalos honlapja
 Magyar nyelvű video a szezonról

Interkontinentális ralibajnokság
I